Jeton steht für:
 Jeton, Plastikmarken, die als Spielgeld verwendet werden
 Wertmarke, privates Ersatzgeld aus unedlen Metallen oder Ersatzstoffen
 Rechenpfennig, ein Rechenhilfsmittel im 13. bis 17. Jahrhundert
 Jeton (Bootsklasse), eine Zweimann-Rennjolle

Jeton ist der Vorname oder Künstlername folgender Personen:
 Jeton (Künstler) (Jens Thorwächter; * 1970), deutscher Gentlemanjongleur
 Jeton Kelmendi (* 1978), kosovarischer Schriftsteller